Bad Taste, film de Peter Jackson
Bad Taste, label de musique islandais
Bad Taste Records, label de musique suédois